Física: 
Espectre nuclear, radiació corpuscular emesa per un núclid que experimenta una transformació radioactiva.
Espectre d'una radiació corpuscular, espectre d'energia de les partícules o corpuscles contingudes en la radiació emesa per una substància radioactiva.
Espectre alfa
Espectre beta
Espectre electromagnètic, conjunt de totes les possibles ones electromagnètiques.
Espectre radioelèctric, conjunt d'ones electromagnètiques amb freqüències compreses entre 3 Hz i 3.000 GHz.
Espectre visible, regió de l'espectre electromagnètic que l'ull humà és capaç de percebre.
Espectre de fluctuacions és el conjunt de variacions de l'amplitud de les fluctuacions de l'escala angular.
Espectre de freqüències és el gràfic que mostra com és la descomposició d'un senyal ondulatori (sonora, lluminosa, electromagnètica…) en el domini freqüencial.
 Matemàtiques:
Espectre (matemàtiques), una generalització del conjunt de valors propis pel cas de dimensió infinita.
 Política:
Espectre polític, ventall o manera de visualitzar les diferents posicions polítiques.
 Parapsicologia: Un espectre o fantasma és l'aparició d'un mort que es manifesta entre els vius de manera perceptible.